Берлезово — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Добринского сельского поселения. Население — 1 житель (2007 год). 
 
Расположена в северной части области в 51 км к северо-востоку от Духовщины, в 5 км севернее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Аржать. В 44 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Никитинка на линии Дурово — Владимирский Тупик.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района